Název White Mountains, česky Bílé hory, může označovat pohoří:

v Severní Americe 
 White Mountains (Arizona) – pohoří na jihovýchodě Arizony
 White Mountains (New Hampshire) – pohoří ve státě New Hampshire
 White Mountains (Kalifornie) – pohoří na východě Kalifornie

v Asii 
 Safēd Kōh – pohoří na pomezí Afghánistánu a Pákistánu

v literatuře 
 Ered Nimrais – pohoří ve fiktivním světě J. R. R. Tolkiena, Středozemi

Související články 
 Biele hory – pohoří na Slovensku